Sammauro è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Santomauro.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente campano, è presente prevalentemente nel salernitano.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 31 presenze.

La variante Santomauro è salernitana, potentina, barese e palermitana.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani